Alfie (Sonny Rollins), een muziekalbum van de Amerikaanse jazzsaxofonist Sonny Rollins uit 1966
Alfie (soundtrack), een soundtrack van de film Alfie (2004)
Alfie (1966), een Britse filmkomedie uit 1966
Alfie (2004), een Brits-Amerikaanse filmkomedie uit 2004
Alfie (lied), het titelnummer van de beide bovengenoemde films